Disenchanted (film), een Amerikaanse film geregisseerd uit 2022 door Adam Shankman
 Disenchanted (Michael Martin Murphey), een single uit 1984 van de Amerikaanse countryzanger Michael Martin Murphey
 Disenchanted (The Communards), een single uit 1986 van de Britse band The Communards